Makro ( makros = ‚groß‘, ‚weit‘, ‚lang‘) steht für:
 Makro, Begriff der Softwareentwicklung
 einen Wortbestandteil von Fremdwörtern aus dem Griechischen, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern, mit dem Gegenbegriff Mikro
 Makro (Supermarkt), eine Supermarkt- und Großhandelskette
 makro (Fernsehsendung), eine Wirtschaftssendung von 3sat

als Kurzwort:
 Makrofon, Einrichtung an Fahrzeugen, mit der ein lauter Warnton erzeugt werden kann
 Makrofotografie, in der Fotografie einen Bereich der Themenfotografie
 Makro-Objektiv, in der Fotografie ein spezielles Wechselobjektiv
 Makroökonomie in der Volkswirtschaftslehre
 Makro Markt (offizielle Schreibweise: MakroMarkt), eine ehemalige Elektro-Handelsketten-Marke der ProMarkt Handels GmbH (Berlin)

Siehe auch:
 Macro
 Magro